Farington ist:

 Farington, Dorf und Civil parish in Lancashire, England. 
 Anthony Farington (1598–1658), englischer Royalist, siehe Anthony Farindon 
 George Farington (1752–1788), englischer Künstler, Bruder von Joseph Farington
 Joseph Farington (1747–1821), englischer Künstler, Bruder von George Farington
 Sir Richard Farington, 1. Baronet (um 1644–1719), englischer Politiker
 Bahnhof Farington 

Siehe auch:
 Faringdon
 Farringdon
 Farrington